Adamâncio (pseudo-Orígenes) — cristão do 
 Adamâncio (médico) — médico bizantino do 
 Adamâncio (prefeito urbano) — oficial bizantino do 
 Adamâncio (gramático) — gramático bizantino do 
 Adamâncio (cubiculário) — cubiculário bizantino do 

Desambiguações de história